NGC 4735 (другие обозначения — MCG 5-30-104, ZWG 159.91, KUG 1248+291, IRAS12485+2911, PGC 43509) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4735
Волосы Вероники (созвездие)